Krajska Ves je naselje u općini Luka, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,86 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 138 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji